Plaatsnamen

Plaats in Frankrijk
Villar-d'Arêne, gemeente in het Franse departement Hautes-Alpes
Villar-en-Val, gemeente in het Franse departement Aude
Villar-Loubière, gemeente in het Franse departement Hautes-Alpes
Villar-Saint-Anselme, gemeente in het Franse departement Aude
Villar-Saint-Pancrace, gemeente in het Franse departement Hautes-Alpes
Plaats in Italië:
Villar Dora, gemeente in de Italiaanse provincie Turijn
Villar Focchiardo, gemeente in de Italiaanse provincie Turijn
Villar Pellice, gemeente in de Italiaanse provincie Turijn
Villar Perosa, gemeente in de Italiaanse provincie Turijn
Villar San Costanzo, gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo
Plaats in Spanje:
Villar del Arzobispo, gemeente in de Spaanse provincie Valencia
Villar del Olmo, gemeente in de Spaanse provincie Madrid
Villar del Rey, gemeente in de Spaanse provincie Badajoz
Villar de Rena, gemeente in de Spaanse provincie Badajoz

Personen met de achternaam Villar
Cynthia Villar, Filipijns politica
Jesús Blanco Villar, Spaans wielrenner
Justo Villar, Paraguayaans voetballer 
Manny Villar, Filipijns zakenman en politicus

Zie ook
Villars (doorverwijspagina)
Villard (doorverwijspagina)